Wladimir Andrejew ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Wladimirowitsch Andrejew (1878–1940), russischer Fechter
 Wladimir Wladimirowitsch Andrejew, sowjetisch-russischer Eishockeytrainer 
 Wladimir Alexejewitsch Andrejew (1930–2020), russischer Schauspieler, Regisseur, künstlerischer Leiter und Schauspiellehrer
 Wladimir Grigorjewitsch Andrejew (* 1945), sowjetischer Basketballspieler
 Wladimir Michailowitsch Andrejew (* 1958), sowjetischer Skirennläufer
 Wladimir Wassiljewitsch Andrejew (* 1966), russischer Geher